Obhájcem titulu byl Američan Pete Sampras, jenž podlehl Slovákovi Karolu Kučerovi ve čtvrtfinále.

Vítězem se stal šestý nasazený Čech Petr Korda, který v boji o titul porazil chilskou turnajovou devítku Marcela Ríose hladce výsledkem 6–2, 6–2, 6–2. Pro Kordu titul představoval jediný singlový grandslam v kariéře a pro Chilana pak jediné finále dvouhry v nejvyšší kategorii tenisu. Posledním Čechem, který v této soutěži na Australian Open předtím triumfoval, byl v roce 1989 Ivan Lendl.

Nasazení hráčů 
  Pete Sampras (čtvrtfinále)</li>
  Patrick Rafter (3. kolo)</li>
  Michael Chang (2. kolo)</li>
  Jonas Björkman (čtvrtfinále)</li>
  Greg Rusedski (3. kolo)</li>
  Petr Korda (vítěz)</li>
  Carlos Moyà (2. kolo)</li>
  Thomas Muster (1. kolo)</li>
  Marcelo Ríos (finále)</li>
  Sergi Bruguera (1. kolo)</li>
  Àlex Corretja (3. kolo)</li>
  Gustavo Kuerten (2. kolo)</li>
  Goran Ivanišević (1. kolo)</li>
  Félix Mantilla (1. kolo)</li>
  Mark Philippoussis (2. kolo)</li>
  Albert Costa (2. kolo)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

Australian Open 1998